L'autoroute du Sud-Ouest est le nom de :
 l’autoroute espagnole A-5, qui relie Madrid à Badajoz ;
 l'autoroute hongroise M7, qui relie Budapest à la frontière croate.

Voir aussi